Senayan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Senayan, administrativ by, Jakarta, 
 Desa Senayan, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar